Fruitopia, producent (Minute Maid) soków owocowych w Niemczech
 Fruitopia (Starbucks), marka towarowa koncernu kawowego i sieci restauracji Starbucks